«От 180 и выше» — российский комедийный художественный фильм Александра Стриженова по мотивам рассказа Ирвина Шоу «Неудачная суббота» («Small Saturday»).

Сюжет 
Главный герой фильма Костик работает в фитнес-центре и постоянно переживает из-за своего небольшого роста. Его лучший друг Антон, который пользуется ошеломительным успехом у прекрасного пола, убеждает Костю, что дело вовсе не в росте. Главное — уверенность в себе.

После продолжительной беседы и бесконечного нытья Костика по поводу своих внешних данных, Антон ставит Костику условие — до полуночи он должен использовать всё своё обаяние, чтобы красивая девушка согласилась пойти с ним на свидание. Иначе, по словам Антона, «в полночь карета превратится в тыкву» и Костя навсегда останется закомплексованным мальчиком, который не может, как настоящий мужчина, завоевать сердце прекрасной дамы.

Костик давно присматривается к своим клиенткам из фитнес-клуба, которые все как на подбор хороши. Герой создает базу данных из кандидаток на роль его пары и пытается пригласить каждую из них на свидание. Девушки под разным предлогом отказывают Косте, но наш герой, помня об уговоре с другом и опасаясь за своё ущемленное самолюбие, не опускает рук и продолжает прилагать усилия.

Погоня за девушками заканчивается полной победой Кости — все красавицы приходят на свидание в назначенное Костей время. После события, о котором наш герой даже не догадывался, но при этом пошел совершать подвиг, он попадает в милицию и наконец-то встречает свой идеал, убеждаясь при этом, что не стоит столько внимания уделять росту — ведь достоинства человека не поддаются измерению в привычном смысле.

В ролях

Отзывы 
Фильм получил различные отзывы, но по большей части всё же отрицательные.

Сергей Кудрявцев в книге «3500 кинорецензий» поставил фильму 5,5 баллов из 10 возможных, назвав лирико-эксцентричной комедией и отметив, что, по сравнению с предыдущим фильмом режиссёра «Упасть вверх», это явный шаг вперёд. В этом фильме, считает критик, Александр Стриженов показал, что всё-таки обладает чувством юмора и самоиронией: режиссёр, по словам Кудрявцева, «преодолел манерность, иллюзорность и фальшивость своей первой картины и добился более симпатичной и трогательно-забавной интонации в рассказе о современном молодом человеке».

Лидия Маслова из газеты «Коммерсантъ» считает, что создатели фильма умудрились обидеть как мужчин, так и женщин, приписав обоим полам не совсем благородные мотивировки; а сценарий критик назвала слишком надуманным и удалённым от действительности. Авторы, по мнению Масловой, пытались рассказать, прежде всего, о нелёгкой женской доле и лишь постольку-поскольку — о проблемах низкорослых мужчин. «Компактный организм исполнителя главной роли Евгения Стычкина вырабатывает больше обаяния, нежели сумели произвести остроумных сюжетных поворотов и эффектных режиссёрских находок чуть более крупный сценарист Юрий Коротков и довольно массивный режиссёр Александр Стриженов» — подводит итог Лидия Маслова.

Алекс Экслер положительное увидел лишь в хорошей игре отдельных актёров, а именно — Евгения Стычкина и Гоши Куценко. Недостатков же набралось намного больше: устаревший перестроечный стиль съёмок; идиотский сценарий с тяжеловесными диалогами, провисанием сюжета, неудачными, вымученными и гротескными ситуациями, дурацкими персонажами и отсутствием хоть сколько-нибудь смешных сцен; а также искусственная и истеричная игра женской половины актёрского состава. «Плохо поставленное кино с совершенно ужасным сценарием. Лет десять назад ещё бы, вероятно, прокатило. Но как можно сейчас снимать такой кошмар — я вообще не понимаю. Большой палец вниз, однозначно. Давить таких режиссёров и сценаристов, вот что я вам скажу!» — резюмирует Экслер.

Роман Волобуев из журнала «Афиша» утверждает, что создатели фильма своей неумелостью и вертлявой трусостью совершенно испортили довольно забавный рассказ Ирвина Шоу. Рецензент уверен, что как только возникает опасность соприкосновения некрасивого надуманного мира, показанного в фильме, с настоящей жизнью, авторы сразу же выдумывают какие-то несуразности.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Жанна Сергеева. «Окна роста»
 Рецензия в газете «Музыкальная правда»

Кинокомедии России
Кинокомедии 2005 года
Фильмы России 2005 года
Экранизации произведений Ирвина Шоу